«Now Is the Time» — другий студійний альбом канадської співачки Аланіс Моріссетт. Реліз відбувся 1 серпня 1992 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Аланіс Моріссетт 

Альбоми Аланіс Моріссетт